El municipio de East Fairfield (en inglés: East Fairfield Township) es un municipio ubicado en el condado de Crawford en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 848 habitantes y una densidad poblacional de 26 personas por km².

Geografía 
El municipio de East Fairfield se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $38,365 y los ingresos medios por familia eran de $45,000. Los hombres tenían unos ingresos medios de $35,188 frente a los $16,875 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $19,063. Alrededor del 4,6% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Crawford (Pensilvania)